Paracortina är ett släkte av mångfotingar. Paracortina ingår i familjen Paracortinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Paracortina